Городи́щенское — озеро в Печорском районе Псковской области. Расположено рядом с селом Изборск.

Площадь — 0,119 км² (11,9 га). Максимальная глубина — 5,75 метра, средняя глубина — 2,1 метра.

Находится у подножия высокого холма, на котором стоит Изборская крепость, наряду с которой озеро является одной из главных достопримечательностей Изборска.

На берегу Городищенского озера находится Изборское (Труворово) городище.

Через систему проток, небольших озёр и речек, Городищенское озеро имеет выход к Псковскому озеру и до развития и усиления роли Пскова как средневекового центра западных славянских земель имело большое значение, служа торговым и военным путём из Изборска в Балтику.

Особенную известность получило благодаря каскаду ключей, истекающих из крутого западного берега. Берега озера по большей части заболочены. Акватория является пристанищем для множества водоплавающих птиц, в том числе лебедей.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Псковского озера
Изборск
Озёра Печорского района